Эсав — вариант библейского имени Исав.
Также может означать:

 Эсав — роман Меира Шалева.
 Эсав — фильм Павла Лунгина по одноименной книге.